Dmitri Suur né Dmitri Rodin - en russe :  - (né le  à Tallinn en République socialiste soviétique d'Estonie) est un joueur professionnel estonien et russe de hockey sur glace. Il est né Dmitri Rodin, il prit le nom de Suur après son mariage.

Carrière de joueur 
Rare joueur estonien à avoir évolué en Amérique du Nord entre la saison 1995-1996 et 2005-2006. Il a joué quelques saisons dans la Ligue internationale de hockey et quelques ligues inférieures. En 2000-2001, il évolue dans l'élite slovaque avec le HC Slovan Bratislava.

Il joue ensuite quelques saisons en Slovaquie et en République tchèque avant de jouer dans des ligues inférieures en Europe. Il évolue alors au Danemark, en Hongrie, en Pologne et au Royaume-Uni.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1993-1994 ||Krylia Sovetov ||MHL ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 ||HK Pardaugava Riga ||MHL ||21 ||0 ||0 ||0 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||North Stars de North Battleford ||LHJS || || || || || || || || || ||
|-
|1996-1997 ||Generals de Flint ||CoHL ||58 ||7 ||25 ||32 ||35 ||11 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|rowspan="2"|1996-1997 ||Grizzlies de l'Utah ||LIH ||3 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Vipers de Détroit ||LIH ||10 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|1997-1998 ||Generals de Flint ||UHL ||32 ||3 ||21 ||24 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|IceHawks de Winston-Salem ||UHL ||28 ||6 ||10 ||16 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Americans de Rochester ||LAH ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="3"|1997-1998 ||Vipers de Détroit ||LIH ||6 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Ice Dogs de Long Beach ||LIH ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|K-Wings du Michigan ||LIH ||5 ||1 ||0 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||IceHawks de Winston-Salem ||UHL ||73 ||11 ||44 ||55 ||57 ||5 ||1 ||4 ||5 ||4
|-
|1999-2000 ||Generals de Flint ||UHL ||60 ||11 ||36 ||47 ||63 ||7 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|1999-2000 ||Vipers de Détroit ||LIH ||9 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||HC Slovan Bratislava ||Extraliga slovaque ||47 ||4 ||11 ||15 ||87 ||5 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
|2001-2002 ||HC Karlovy Vary ||Extraliga tchèque ||50 ||1 ||4 ||5 ||79 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||HC Karlovy Vary ||Extraliga tchèque ||44 ||3 ||2 ||5 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||HC Karlovy Vary ||Extraliga tchèque ||41 ||0 ||3 ||3 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||HC Karlovy Vary ||Extraliga tchèque ||33 ||0 ||4 ||4 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Herning Blue Fox ||AL-Bank ligaen ||2 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Frostbite de l'Adirondack ||UHL ||59 ||3 ||17 ||20 ||111 ||6 ||0 ||1 ||1 ||12
|-
|2006-2007 ||Tallinna HK Stars ||EM ||5 ||3 ||5 ||8 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||HC Nitra ||Extaliga slovaque ||25 ||0 ||5 ||5 ||59 ||6 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2007-2008 ||Podhale Nowy Targ ||Ekstraklasa ||17 ||5 ||9 ||14 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||HC Nitra ||Extaliga slovaque ||19 ||1 ||1 ||2 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||HC Miercurea-Ciuc ||OB I. Bajnokság ||31 ||8 ||16 ||24 ||80 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Podhale Nowy Targ ||Ekstraklasa ||55 ||10 ||26 ||36 ||131 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||KH Sanok ||Ekstraklasa ||36 ||3 ||13 ||16 ||48 ||5 ||0 ||3 ||3 ||10
|-
|2011-2012 ||Hull Stingrays ||EIHL || 51|| 9|| 18|| 27|| 101|| 3|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| rowspan=3|2012-2013 ||Sheffield Steeldogs ||EPIHL || 22|| 1|| 3|| 4|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|Telford Tigers || EPIHL || 5|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Hull Stingrays || EIHL || 26|| 1|| 7|| 8|| 36|| -|| -|| -|| -|| -

Internationales 

|1993 ||align="left"| ||align="left"| Championnat d'Europe junior C || 4 || 3 || 3 || 6 || 12 ||align="left"|
|-
|1994 ||align="left"| Estonie ||align="left"| Championnat du monde C2 || 5 || 1 || 1 || 2 || 14 ||align="left"| Médaille d'or
|-
|1995 ||align="left"| Estonie ||align="left"| Championnat du monde junior C2 || 5 || 1 || 1 || 2 || 14 ||align="left"|
|-
|1995 ||align="left"| Estonie ||align="left"| Championnat du monde C || 4 || 1 || 1 || 2 || 4 ||align="left"||-
|2008 ||align="left"| Estonie ||align="left"| Qualifications olympiques || 3 || 0 || 4 || 4 || 6 ||align="left"|
|-
|2009 ||align="left"| Estonie ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 5 || 3 || 10 || 13 || 14 ||align="left"| Médaille d'argent
|-
|2010 ||align="left"| Estonie ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 5 || 3 || 13 || 18 || 2 ||align="left"| Médaille d'or
|-
|2011 ||align="left"| Estonie ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 5 || 1 || 0 || 1 || 10 ||align="left"|'''

Notes et références 

Naissance en RSS d'Estonie
Naissance en février 1975
Naissance à Tallinn
Joueur international estonien de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LIH)
Joueur des Vipers de Détroit
Joueur des Ice Dogs de Long Beach (LIH)
Joueur des K-Wings du Michigan
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Generals de Flint
Joueur des IceHawks de Winston-Salem
Joueur du Frostbite de l'Adirondack
Joueur du HC Karlovy Vary
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du HK Nitra
Joueur du HC Miercurea-Ciuc
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Herning IK